Stepne (ukrainisch Степне; russische Entsprechung Stepnoje) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Stepne (Perwomajske), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske
 Stepne (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Stepne (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Stepne (Wolnowacha, Wuhledar), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Stadtgemeinde Wuhledar
 Stepne (Wolnowacha, Chlibodariwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Chlibodariwka
 Stepne (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Stepne (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Stepne (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Stepne (Jampil), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Stepne (Lebedyn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Stepne (Sumy, Chotin), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, Siedlungsgemeinde Chotin
 Stepne (Sumy, Stepaniwka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, Siedlungsgemeinde Stepaniwka

 Stepne (Bohoduchiw), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Stepne (Skadowsk), Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Stepne (Amwrossijiwka), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Stepne (Schachtarsk), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk
 Stepne (Poltawa), Siedlung in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Stepne (Melitopol), Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Stepne (Talne), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne
 Stepne (Tscherniwzi), Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi

Siehe auch:
 Stepnoje